Sevrage : arrêt de l'alimentation lactée naturelle ou artificielle.

 Sevrage : arrêt d'une substance ou d'un comportement ayant entraîné une dépendance.